Merlin (čarobnjak), mitski čarobnjak iz Sage o kralju Arturu
 Merlin (1998), 3-satna miniserijao Merlinovom životu iz 1998.
 Merlin (Amberske kronike), pripovjedač u Amberskim kronikama
 Merlin (serija) serija o mladom Merlinu
 Merlin (Ontario, Kanada), grad u Ontariu, Kanada
 2596 Merlin, asteroid

Nekoliko osoba nosi prezime Merlin:
 Dino Merlin (*1962.), bosanskohercegovački pjevač i producent
 Jean-Claude Merlin, francuski amater, astronom koji je otkrio i imenovao više asteroida

Naselja:
 Merlin, Ontario, SAD
 Merlin, Oregon, SAD